Infernal Affairs: Piekielna gra – thriller z 2002 roku w reżyserii Andrew Lau i Alana Maka
 Infernal Affairs – album Infernal